1,2-dibromobenzene – alogenuro arilico di formula  detto anche orto-dibromobenzene (o-dibromobenzene)
1,3-dibromobenzene – alogenuro arilico di formula  detto anche meta-dibromobenzene (m-dibromobenzene)
1,4-dibromobenzene – alogenuro arilico di formula  detto anche para-dibromobenzene (p-dibromobenzene)